The Theory of Everything steht für:

 The Theory of Everything, Musikalbum von Ayreon (2013)
 The Theory of Everything, Originaltitel von Die Entdeckung der Unendlichkeit, britischer Spielfilm von James Marsh (2014)

Siehe auch:
 Weltformel (Theory of Everything)